Жанас Арысов (; 7 января 1942; , Кызылординская область, КазССР, СССР — 28 декабря 2014; ) — советский и казахский металлург, ветеран Карагандинского металлургического комбината. Кавалер ордена «Барыс» ІІІ степени (2010).

Биография 
Родился 7 января 1942 года в Аральском районе Кызылординской области.

В 1960 году приехал в Темиртау на строительство металлургического комбината по комсомольской путевке, в том же году сразу поступил в Магнитогорское техническое училище № 6.

Трудовую деятельность начал в 1962 году электрослесарем ТЭЦ-ПВС на Карагандинском металлургическом комбинате.

В 1970 году окончил Казахский политехнический институт по специальности электромеханик.

После окончания института работал в коксохимическом производстве, на строящейся в то время пятой коксовой батарее, а затем в новом ремонтно — монтажном цехе.

С 1982 по 2010 год — начальник цеха  АО «АрселорМиттал Темиртау».

Скончался 28 декабря 2014 года в Темиртау.

Награды 
 Указом президента РК от 2 июля 2010 года награждён орденом «Барыс» ІІІ степени — за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое развитие страны и в связи 50-летию Казахстанской Магнитки.
 Медаль «Ерен Еңбегі үшін» (За трудовое отличие) (Казахстан)
 Медаль «За трудовое отличие» (СССР)
 Награждён почетными грамотами правительственными медалями Республики Казахстан и др.

Примечания

Ссылки 
 Жанас Арысович Арысов биография
  почетные гости – однокурсники Нурсултана Абишевича: Искаков Токтархан, Арысов Жанас Арысович и др.

Литература 

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Работники Карагандинского металлургического комбината
Металлурги Казахстана
Почётные граждане Темиртау